Manel est un prénom à double racine : 
 Une racine hébraïque issue du prénom biblique Emmanuel (‘immânû ’él (עִמָּנוּ אֵל),« Dieu est avec nous » qui est contracté en Manel en catalan, hébreu (Manël) et portugais. C'est un prénom masculin en catalan et portugais féminisé en Nel·la/Manuela, de façon équivalente à Manuel/Emmanuel en Français. Voir Emmanuel.
 Une racine arabe  (en ) qui signifie le souhait. La variante Manal existe aussi. Il s'agit d'un prénom féminin.

Personnalités portant ce prénom
Célébrités portant le prénom Manel :
 L'actrice Manel Amara,
 L'actrice Manel Abdelkoui.

 Pour les personnes portant le prénom Manel, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Manal, consulter la .

Patronymes 

 Laure Manel, écrivaine française.

Musique 
 Manel, groupe de musique catalan

Notes et références 

Prénom arabe
Prénom catalan
Prénom hébraïque
Prénom portugais